Der Name Riom bezeichnet verschiedene Orte und Verwaltungsregionen:

 Die Ortschaft Riom GR, eine Ortschaft in der Schweizer Gemeinde Surses im Kanton Graubünden
 Gemeinde Riom im französischen Département Puy-de-Dôme, Hauptort des
 gleichnamigen Arrondissements Riom und der Kantone Riom-Ouest und Riom-Est
 Gemeinde Riom-ès-Montagnes im französischen Département Cantal, Hauptort des
 gleichnamigen Kantons Riom-ès-Montagnes

Siehe auch:
 Rioms, Gemeinde im französischen Département Drôme